Blejani se poate referi la:
Blejani, Argeș
Blejani, Vâlcea